Koury peut désigner :
Koury, une commune du Burkina Faso.
Koury, une commune du Mali.

Homonymie de localités